Ауфрехт (, , ) — немецкая фамилия.
 Ауфрехт, Теодор (1922-1907) — немецкий лингвист и педагог.
 Ауфрехт, Ханс-Вернер (род. 1939) — один из основателей «AMG Engine Production and Development».